LZD – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Lanzhoudong, Lanzhou, Cina